Iano ima više značenja:
 Iano, Firenze
 Iano, Pistoia
 Iano, Reggio Emilia